FRE steht für:

 Fera Airport (IATA-Code), Flugplatz auf Fera Island, Provinz Isabel, Salomonen

fre steht für:
 Französische Sprache (ISO-639-2/B-Code)

Siehe auch:
 Fré

Abkürzung